Assunta Spina : drame de Salvatore Di Giacomo créé en 1909
 Assunta Spina : film de Francesca Bertini et Gustavo Serena sorti en 1915
 Assunta Spina : film de Roberto Roberti sorti en 1930
 Assunta Spina : film de Mario Mattoli sorti en 1948
 Assunta Spina : minisérie télé de Sandro Bolchi diffusée en 1992
 Assunta Spina : minisérie télé de Riccardo Milani diffusée en 2006